Amerikai Egyesült Államok
 Leavenworth (Indiana)
 Leavenworth (Kansas)
 Leavenworth (Minnesota)
 Leavenworth (Washington)
 Leavenworth megye, Kansas
 Fort Leavenworth, katonai bázis